Amadou Sy Savané – velocista guineano
 Landing Savané – politico senegalese
 Marie-Angélique Savané – sociologa e attivista femminista senegalese
 Sitapha Savané – ex cestista senegalese con cittadinanza spagnola